Olympia peut faire référence à :

Villes 

 Olympia, capitale de l'État de Washington, aux États-Unis ;
 , localité du Missouri ;
 Olímpia, localité du Brésil.

Club sportif 
 Olympia Hengelo, club néerlandais de handball

Salles de spectacle 
 L'Olympia, salle de spectacle parisienne ;
 L'Olympia, salle de spectacle à Montréal ;
 L'Olympia, ancienne salle de théâtre à Bruxelles ;
 L'Olympia, salle d'exposition et de spectacle à Londres.

Stade 
 Olympia, stade de football situé à Helsingborg, en Suède.

Navires 
Nommés d'après la capitale de l'État de Washington
 , un cuirassé américain de la Guerre hispano-américaine et de la Première Guerre mondiale ;
 , un sous-marin nucléaire américain.

Œuvres 

 Olympia, nom d'un tableau célèbre d'Édouard Manet (1863) ;
 Olympia, nom d'un tableau de René Magritte (1948) ;
 Olympia, film de Jacques Feyder (1930) ;
 Olympia, album du chanteur Christophe ;
 Olympia, autre titre du film Les Dieux du stade de Leni Riefenstahl ;
 Olympia, titre d'un album de Mireille Mathieu, sorti en 1969 ;
 Olympia, titre d'un album de Mireille Mathieu, sorti en 1973 ;
 Olympia, titre d'un album de Mireille Mathieu, sorti en 2015.

Entreprises 
 Olympia, marque française de chaussettes ;
 Olympia Werke, ancienne entreprise allemande produisant des machines à écrire de 1903 à 1991 ;
 Charlotte Olympia, entreprise connue principalement pour ses chaussures fondée par Charlotte Olympia Dellal.

Autres usages 
 Olympia, centre commercial allemand, situé à Munich ;
 L'Olympia, palais d'expositions à Londres, qui accueille aussi des événements sportifs et des concerts ;
 DFS Olympia Meise, version du planeur DFS Meise prévue pour les jeux olympiques de 1940.

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis